Liste der Kulturdenkmale in Stötteritz steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Stötteritz, A–K
 Liste der Kulturdenkmale in Stötteritz, L–Z